Twin Rivers ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Twin Rivers (Georgia), Ort im Hall County, Bundesstaat Georgia  
 Twin Rivers (New Jersey), Ort im Mercer County, Bundesstaat New Jersey